The Wizarding World of Harry Potter steht für:

 The Wizarding World of Harry Potter (Universal Orlando Resort), einen Themenbereich im Universal Orlando Resort
 The Wizarding World of Harry Potter (Universal Studios Hollywood), einen Themenbereich in den Universal Studios Hollywood
 The Wizarding World of Harry Potter (Universal Studios Japan), einen Themenbereich in den Universal Studios Japan